Antognano ima više značenja:
 Antognano, Lucca
 Antognano, Parma
 Antognano, Piacenza